Бо́рский сельсове́т — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Сухобузимском районе Красноярского края России.

Административный центр — посёлок Борск.

Население

Состав сельского поселения

Местное самоуправление 
Глава муниципального образования — Рубин Валерий Сергеевич, избран 14 марта 2010 года, срок полномочий — 5 лет. Адрес администрации: 663053, Сухобузимский район, п.Борск, ул.Юбилейная, 1 телефон: .

Примечания 

Муниципальные образования Сухобузимского района
Сельские поселения Красноярского края